Вейк-ан-Зее 2013 — 75-й международный шахматный турнир, который проходил с 12 по 27 января 2013 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг: 2740)
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на 20 последующих, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на январь 2013 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Январь 2013 года
2013 год в шахматах